Диа́нов — фамилия; женская форма Дианова. Известные носители:
 Дианов, Александр Иванович (1902—1986) — военно-морской деятель, контр-адмирал.
 Дианов, Александр Николаевич (1887—1975) — революционер, организатор становления советской власти в Омске, Почётный гражданин города Омска.
 Дианов, Антон Михайлович (1882—1939) — композитор.
 Дианов, Валиахмет Дианович (1930—1981) — советский художник книги, Заслуженный художник БАССР (1969).
 Дианов, Вячеслав Рафэкович (род. 1987) — белорусский общественный и политический деятель.
 Дианов, Данияр Валиахметович (род. 1963) — советский и российский композитор.
 Дианов, Евгений Михайлович (1936—2019) — советский и российский физик. Академик РАН. Директор Научного центра волоконной оптики при ИОФ РАН.
 Дианов, Михаил Иванович
 Дианов, Родион Георгиевич (1907 — после 1975) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

 Дианова, Валентина Михайловна (род. 1949) — российский философ и культуролог.